Томасси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1937–1993) — итальянский монтажёр.
 Томасси, Джорджия (род. 1970) — итальянская пианистка.
  (1910–1990) — итальянский художник и сценограф.
  (род. 1956) — итальянский баскетболист.